Кадифа је:

 Кадифа (тканина) - турски назив за сомот (плиш, баршун) мекану тканину, нежну на додир

а може бити и:

 Кадифа (биљка) - цветница чије су латице мекане као површина сомота - баршунасте на додир